Blatnica – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w gminie Štefanje
 Blatnica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Čitluk
 Blatnica– wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w mieście Zenica
 Blatnica– wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Teslić
 Blatnica – gmina wiejska (obec) na Słowacji, w powiecie Martin, w kraju żylińskim
 Zamek Blatnica
 Blatnica Pokupska – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Karlovac

 Zobacz też
 Błatnica
 Błotnica